Maria I pode ser:
 Maria I da Hungria – rainha da Hungria
 Maria I de Inglaterra – rainha de Inglaterra
 Maria I de Portugal – rainha de Portugal
 Maria Stuart – rainha Maria I da Escócia

Desambiguação